En la mitología griega Pompo era un rey de Arcadia, hijo y sucesor de Simó.

Existieron además, dos personajes en la historia de la Roma Antigua con el nombre de Pompo:

 Pompilio Pompo fue un ilustre sabino cuyo hijo, Numa Pompilio llegó a ser el segundo rey de Roma.
 Pompo fue un hijo del rey Numa Pompilio, nieto por tanto del anterior. La ilustre familia de los Pomponii se afirmaba que descendía de él.

Enlaces externos 
 πομπή (pompó), la raíz griega.

Referencias